Poeck ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Poeck (* 1946), deutscher Historiker
 Joseph Poeck (1823–1895), katholischer Priester und Initiator des Baues der Blumenthaler Kirche zu Preßburg
 Klaus Poeck (1926–2006), deutscher Neurologe
 Wilhelm Poeck (1866–1933), hoch- und niederdeutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Pöck
 Pock
 Boeck
 Böck